Твірна функція моментів
 Твірна функція
 Твірна функція канонічного перетворення